Generalized Markup Language
 Geography Markup Language
 GameMaker Language
 Groep Marxisten-Leninisten/Rode Morgen
 Gold Mastafon Labo, een Japans jazz-platenlabel